Ophiomaza australis är en ormstjärneart. Ophiomaza australis ingår i släktet Ophiomaza och familjen Ophiothrichidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
australis